Jharsuguda (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Jharsuguda (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jharsuguda